Una persona de l'Estat de São Paulo.
 Paulista (Pernambuco), localitat de Pernambuco, Brasil.
 Gabriel Armando de Abreu, futbolista brasiler
 Oswaldo Giroldo Júnior, futbolista brasiler
 Paulista Futebol Clube, club de futbol de São Paulo.
 Sport Club Corinthians Paulista, club esportiu de São Paulo.
 Campionat paulista, lliga de futbol professional en l'estat de São Paulo.